Гици () — венгерская фамилия.

 Гици, Кальман (1808—1888) — австро-венгерский консервативный политик и юрист, министр финансов.
 Гици, Чаба (род. 1945) — венгерский гребец-байдарочник.